Баратаев — фамилия. 

Известные носители:
 Баратаев, Александр Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 1563; 26 ноября 1804.
 Баратаев, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4229; 25 декабря 1828.
 Баратаев, Михаил Петрович (1784—1856) — грузинский историк, основоположник грузинской нумизматики.
 Баратаев, Пётр Михайлович (1734—1789) — российский военный и государственный деятель.
 Баратаев, Семён Михайлович (1745—1798) — генерал-майор, Казанский генерал-губернатор, дядя М. П. Баратаева.
 Баратаев, Сергей Михайлович (1861 — 1930)  —  депутат Государственной думы I созыва от Симбирской губернии